Cet article présente le bilan saison par saison de l'AAJ Blois jusqu'en 1999, puis du Blois Football 41.

Saison après saison

AAJ Blois (1912-1999)

1912-1942

Après-guerre en DH puis CFA (1942-1970)

Division 2 puis la chute (1970-1999)

Équipe réserve

Blois Football 41 (depuis 1999)

Légende

Notes et références 

Blois
Saisons